Atrevida ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada Española
 La   fue una corbeta construida en la Carraca, que participó en la expedición de Malaspina, y que fue incendiada durante las invasiones inglesas en el río de la Plata
 La   fue una lancha cañonera de clase Diligente que prestó servicio en Cuba, dada de alta en 1877 y de baja en 1899
 La   fue una corbeta de clase descubierta (1955), también denominada clase Atrevida, ya que se modificaron 5 de los seis buques de la clase, quedando el primero de ellos –La corbeta Descubierta (F-51) sin modificar. Permaneció en activo entre 1995 y 1992

Nombres de buques de la Armada de España